Ассоциация по физическому воспитанию «Вольфсбург» () — немецкий спортивный клуб. Сейчас самой известной его частью является футбольная команда, которая в сезоне 2008/09 стала чемпионом Германии. С ноября 2007 года 100 % акций клуба принадлежит компании Volkswagen AG.

Структура клуба

Ссылки 
 Официальный сайт

Спортивные клубы Вольфсбурга